Акро́поль ( — верхний город) — возвышенная и укреплённая часть древнегреческого города, так называемый верхний город. Акрополь — место первоначального поселения, вокруг которого развивался менее защищённый, так называемый нижний город, населённый земледельцами. Являлся крепостью и служил убежищем для граждан в военное время.

На акрополе обычно находились храмы божеств-покровителей данного города. Наиболее известен акрополь в Афинах, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также под акрополем могут подразумевать холм с крутыми и обрывистыми склонами.

См. также 
 Некрополь
 Димейская стена
 Афинский Акрополь
 Родосский акрополь
 Акрокоринф

Примечания

Литература 

 Михайлова М. Б. Тема акрополя в европейском градостроительстве первой половины XIX века // Архитектурное наследство. — Вып.40 / Под редакцией Рябушина А. В. — М.: НИИТАГ, 1996. — С.101—108.

Ссылки 

Город
Фортификационные сооружения
Всемирное наследие в Греции